Тонгариро:

 Тонгариро — вулканический массив в центральной части Северного острова Новой Зеландии.
 Тонгариро — самый старый национальный парк в Новой Зеландии, расположенный в центральной части Северного Острова.